Friedrichshain – quartiere di Berlino
 Volkspark Friedrichshain – parco di Berlino, nel quartiere omonimo
 Friedrichshain – frazione del comune di Felixsee (Brandeburgo)